Fatoumata Kanouté, femme politique malienne
Franck Kanouté, footballeur sénégalais
Frédéric Kanouté, footballeur malien
Kadiatou Kanouté, joueuse de basket-ball malienne